Conservatorio pode se referir a:

 Estação Conservatorio, estação da linha 12 do metrô da capital espanhola, Madri

Desambiguação